PUW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pullman (Washington) (Stati Uniti)
 puw – codice ISO 639-3 della lingua puluwat